Ammuta (Haapsalu), plaats in Estland, gemeente Haapsalu
Ammuta (Järva), plaats in Estland, gemeente Järva